«Бахчисарайский фонтан» (1909/1910) — немой художественный короткометражный фильм по мотивам одноимённой поэмы А. С. Пушкина.

Информация о фильме 
Режиссёрский дебют Якова Протазанова.

«Познакомившись со сценариями Гончарова, я пришел к выводу. что конкурировать с его сочинительским талантом совсем не трудно. Я призвал на помощь любимого поэта и представил свой первый сценарий „Бахчисарайский фонтан“. Не очень я гордился тем, что написал сценарий, но хорошо помню, как я был горд, что получил за этот сценарий двадцать пять рублей — сумму по тем временам немалую, и мои друзья имели основание поздравить меня с первым „крупным заработком“…»

По данным В.Вишневского, фильм вышел на экраны 1 января 1910 года (19 декабря 1909 года по старому стилю).. По утверждению М.Алейникова, фильм был снят не в фокусе и на экраны не выпускался.

Фильм считается утраченным.

По указанию "Пушкинского кинословаря" - драма в 7 картинах, 1 ч., 180 м. Т/Д "Глория" (Москва), 1909. Вып. 19.12.1909.

Сюжет 

Из набега на Польшу крымский хан Гирей привозит в гарем новую наложницу — Марию. Это вызывает ревность красавицы Заремы, для которой любовь к хану важнее всего на свете. Зарема рассказывает это Марии, которая мечтает лишь об освобождении и находит его в смерти. Обнаружив гибель Марии, Гирей приказывает казнить и Зарему. В память о своей погибшей любви он приказывает построить фонтан, вода в котором течёт по капле — Фонтан слёз.

В ролях 
 Владимир Шатерников — хан
 Мария Королева — Зарема
 Е. Уварова.

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Яков Протазанов.
 Автор сценария: Яков Протазанов.
 Оператор: Джованни  Витротти.

Технические данные 
Чёрно-белый, немой, длина фильма — 100 м.

Примечания

Ссылки 

Исторические фильмы Российской империи
Утерянные фильмы Российской империи
Короткометражные фильмы Российской империи
Исторические фильмы о 1760-х годах
Фильмы России 1909 года
Фильмы Якова Протазанова
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Экранизации произведений Александра Пушкина
Бахчисарайский фонтан
Экранизации поэм